Almaty kan syfta på:
 Almaty, stad i Kazakstan
 Almaty (provins), provins i Kazakstan
 Almatys internationella flygplats, flygplats i Kazakstan